Mezquita de Madrid puede hacer referencia a:
 la Mezquita de la M-30, ubicada en el distrito de Ciudad Lineal de Madrid;
 la Mezquita Central de Madrid, ubicada en el distrito de Tetuán de la misma ciudad.